Щепотьев — фамилия. 

Известные носители:
 Щепотьев, Александр Львович (1891—1938) — директор (ректор) Симферопольского педагогического института, Томского университета, Воронежского университета. 
 Щепотьев, Михаил Иванович (?—1706) — сержант лейб-гвардии Преображенского полка, сподвижник и личный порученец Петра І.
 Щепотьев, Фёдор Львович (1906—2000) — ботаник-дендролог, член-корреспондент АН УССР (с 1965).

См. также 
 Щепотьево
 Щепотько